Вегалатраве ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Альба. Занимает площадь 18,57 км². Население — 124 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 38 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы